Lucas Miedler e Bradley Mousley erano i campioni in carica del torneo doppio ragazzi, ma entrambi non hanno preso parte a questa edizione (limite di età superato).

Jake Delaney e Marc Polmans hanno conquistato il titolo battendo in finale Hubert Hurkacz e Alex Molcan con il punteggio di 0-6, 6-2, [10-8]

Teste di serie

  Chung Yunseong /  Hong Seong-chan (primo turno)
  William Blumberg /  Orlando Luz  (quarti di finale)
  Miomir Kecmanovic /  Michael Mmoh (semifinale)
  Corentin Denolly /  Johan Nikles  (secondo turno)

  Akira Santillan /  Tim Van Rijthoven (quarti di finale) 
  Sora Fukuda /  Mikael Ymer (secondo turno) 
  Llyod George Harris /  Juan Jose Rosas (secondo turno) 
  Hubert Hurkacz /  Alex Molcan (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2015